Алесандро Фарнезе може да се отнася за:
 Павел III (1468 – 1549), римски папа със светско име Алесандро Фарнезе
 Алесандро Фарнезе (кардинал) (1520 – 1589), италиански духовник
 Алесандро Фарнезе (Парма и Пиаченца) (1545 – 1592), херцог на Парма и Пиаченца и губернатор на Нидерландия
 Алесандро Фарнезе (Парма) (1635 – 1689), принц на Парма и губернатор на Нидерландия